Christian Pfeufer ist der Name folgender Personen:

* Christian Pfeufer (Mediziner) (1780–1852), deutscher Mediziner
 Christian Pfeufer (Politiker) (1808–1882), deutscher Bankier und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung